Theognis van Megara, Grieks elegisch dichter uit de 6e eeuw v.Chr.;
Theognis van Athene, een van de Dertig Tirannen;
Theognis (schrijver), de auteur van een werk getiteld  ("Over de offers in Rhodos");
Theognis van Nicea, 4e-eeuwse bisschop.